Marisa Vernati (1920-1988), actrice italienne ;
 Sirio Vernati (1907-1993), joueur de football suisse d'origine italienne.

Patronyme italien